Resultats del Gran Premi del Canadà de Fórmula 1 de la temporada 1991, disputat al circuit urbà de Gilles Villeneuve a Mont-real el 2 de juny del 1991.

Resultats de la cursa

Altres 
 Pole: Riccardo Patrese 1' 19. 837

 Volta ràpida: Nigel Mansell 1' 22. 385 (a la volta 65)

Referències 
 

Canadà
1991